Le Monte-Carlo Squash Classic 2016 est l'édition 2016 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 22 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA 25 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre est Jenny Duncalf, qui est absente. En finale, Victoria Lust tête de série  s'impose face à Millie Tomlinson sur le score de 9-11, 11-6, 5-11, 11-9 et 11-8.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification et une wild card Laura Pomportes.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
  
 Site Sitesquash 

2016
Squash en 2016
Sport à Monaco en 2016
Sport en novembre 2016